Кубин — чешская фамилия:

 Кубин, Альфред (1877—1959) — австрийский график, писатель и книжный иллюстратор.
 Кубин, Йозеф Штефан (1864—1965) — чешский этнограф, писатель, переводчик и педагог.
 Кубин, Отакар (1883—1969) — чешский живописец, скульптор и график.
 Кубин, Рудольф (1909—1973) — чешский композитор.

См. также 
 Кубина